Khokhr. — сокращение имени ботаника, при цитировании названий таксонов может указывать:
 Khokhr. — Хохряков, Михаил Кузьмич (1905—1990)
 A.P.Khokhr. — Хохряков, Андрей Павлович (1933—1998)

Примечания